«Luis González» - conjunto del nombre propio Luis y el apellido González - puede referirse a:

Personajes

Deportistas 
  Luis O. "Lucho" González (1981-), futbolista argentino;
   Luis Humberto González “     Beisbolista (Lanzador zurdo dominicano) (17-01-1992) 
  Luis González, boxeador chileno;
  Luis Alfredo González, futbolista colombiano;
  Luis González Gallaguer (1980-), exfutbolista estadounidense-peruano;
  Luis Gonzalez (1967-), beisbolista (outfielder) estadounidense de origen cubano;
  Luis A. González (1979-), beisbolista (infielder) venezolano;
  Luis González (futbolista venezolano) (1990-), futbolista venezolano;
  Luis Alberto González (ciclista), ciclista colombiano;

Otros 
  Luis González Bravo (1811-1871), periodista y político español;
  Luis González-Carvajal (1947-), teólogo español;
  Luis González de Alba (1944-2016), escritor mexicano;
  Luis González de Guzmán (1407-1443), noble español;
  Luis González de Ubieta (1899-1961), militar y marino español;
  Luis González y González (1925-2003), historiador mexicano;
  Luis González Iglesias "Luis Bayón" (1894-1945), pintor español;
  Luis Á. González Macchi (1947-), político paraguayo - 50.° Presidente de la República del Paraguay;
  Luis González-Mestres (1948-), físico español;
  Luis González Obregón (1865-1938), escritor, cronista e historiador mexicano;
  Luis González Palma (1957-), fotógrafo guatemalteco;
  Luis González Seara (1936-), sociólogo y político español.
  Luis González Vicén (n. 1910), político español.
  Luis "Checho" González (1928-2022), cantautor y folclorista chileno.